

Codici 
 DRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Drummond Island (Stati Uniti)

Musica 
 Dre – nome d'arte di Andre Lyon, componente del duo di producer hip hop Cool & Dre
 Dr. Dre – nome d'arte di André Romell Young, rapper, beatmaker, disc jockey e produttore discografico statunitense

Organizzazioni
 Directorio Revolucionario Estudiantil – Gruppo studentesco politico e paramilitare attivo durante la rivoluzione cubana